Gírgola de panical
 Gírgola d'olivera
 Gírgola de castanyer
 Gírgola de bec (Auriana)
 Gírgola vermella
 Gírgola d'estepa (Fredolic)